Ha a jelenlegi nemzeti döntőről szeretnél többet tudni, lásd: Depi Evratesil 2020

A Depi Evratesil () egy 2016 óta megrendezett zenei műsor Örményországban. A verseny szervezője az ARPTV. A Depi Evratesil győztese képviselheti Örményországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

A műsor először tehetségkutatóként, majd válogatóműsorként funkcionált, az ország képviselőit egészen 2018-ig választották ki, amikor is nem sikerült továbbjutniuk a dalfesztivál döntőjébe, így a következő évben nem rendezték meg a műsort. 2019. október elején a műsorsugárzó bejelentette, hogy 2020-ban ismét visszatér a képernyőre a műsor, ezúttal is az ország nemzeti döntőjeként fog funkcionálni.

Örményország az Eurovíziós Dalfesztiválokon 
Örményország 2006-ban vett részt először a versenyen, és eddig minden alkalommal sikerült az első tízben végezniük, 2011-et, 2013-at, 2018-at és 2019-et leszámítva.

Győztesek

Kapcsolódó szócikkek 
 Eurovíziós Dalfesztivál
 Örményország az Eurovíziós Dalfesztiválokon

Jegyzetek

Források 
 Örményország profilja a eurovision.tv-n
 A Depi Evratesil honlapja (angolul)
 Az Depi Evratesil honlapja (örményül)

Nemzeti válogatók az Eurovíziós Dalfesztiválra
Könnyűzenei televízióműsorok